Stanisław Bryła (prawnik)
 Stanisław Bryła (żołnierz)